ish steht für:
 ish (Unternehmen), Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen
 Esan, Sprache in Nigeria (ISO-639-3-Code)

ISH steht für:
 ISH Car Company, britischer Automobilhersteller
 In-situ-Hybridisierung, biologische Untersuchungsmethode 
 International School Hamburg, 1957 gegründete Privatschule
 Internationale Sanitär- und Heizungsmesse in Frankfurt am Main
 Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim, Hessen
 Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter
 Information Security Hub am Münchner Flughafen 

ISH